Terminàlia, antic festival romà
 Terminàlia (planta), gènere de plantes amb flor de la família Combretaceae
 Terminalia (insecte), gènere de mosquits de la família Culicidae
 Terminàlia (revista), revista de la Societat Catalana de Terminologia, SCATERM, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.